Куприно (станция) — станция Смоленского направления Московской железной дороги на линии Смоленск-Центральный - Рудня. Расположена в деревне Новое Куприно Смоленского района Смоленской области.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области
Станции_Смоленского_региона_Московской_железной_дороги